Ашрафян:
 Ашрафян, Зармайр Андреевич — советский партийный и государственный деятель.
 Ашрафян, Клара Зармайровна — советский и российский учёный-индолог, доктор исторических наук.